

Aziende
RINA S.p.A - azienda italiana di ingegneria, consulenza e certificazione

Geografia
Rinə – comune dell'Azerbaigian
Rina – frazione del comune italiano di Marebbe

Musica 
 Rina – EP di Rina Sawayama del 2017

Onomastica
Rina – nome proprio femminile italiano, femminile di Rino
Rina – nome proprio giapponese femminile
Rina – nome proprio ebraico femminile

Persone
Ita Rina – attrice jugoslava

Sigle
Registro italiano navale – azienda di certificazione italiana

Pagine correlate
Riina
Rinna